Luçon heißt in der Geographie:
 Kanton Luçon in Frankreich
 Luçon (Vendée), französische Gemeinde, Hauptort im Kanton Luçon

Luçon ist der Familienname von
 Louis Luçon (1842–1930), französischer römisch-katholischer Kardinal

Siehe auch:
 Arturo Lucon (1889–1950), italienischer Dirigent

 Luzon